Pierre Dionisi (1904 - 1976) est un artiste corse.
  
 Stefano Dionisi (1966 -) est un acteur italien.
Patronyme corse